Marchesin :

 Agustín Marchesín (né en 1988), footballeur argentin.
 Philippe Marchesin (né en 1956), politiste français.
 Roland Marchesin (né en 1939), homme politique français.